Якір — пристрій для утримання судна на стоянці
 Якір електромашини — обертова частина електричної машини постійного струму
 Якір свердловинний — у свердловинних технологіях — пристрій для закріплення на місці і запобігання зміщенню свердловинного обладнання .
 Якір — пристрій для сепарації газу чи піску від рідини, який встановлюється на всмоктувальній трубі свердловинного насоса.

Прізвище 

 Якір Йона Еммануїлович (1896–1937) — радянський військовий діяч
 Якір Петро Йонович (1923–1982) — дисидент радянської доби, син Йони Якіра